Фёдор Щербаков:
 Щербаков, Фёдор Дмитриевич (1910—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Щербаков, Фёдор Иванович (1947—2022) — казахстанский военачальник, генерал-лейтенант.